Die Thai League 2017, auch Toyota Thai League genannt, war die 21. Spielzeit der höchsten thailändischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 1996. Die Saison begann am 11. Februar und endete am 18. November 2017. Titelverteidiger war Muangthong United.

Modus 
Die Vereine spielten ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 34 Spiele pro Mannschaft ergaben. Es wurde nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Anzahl der erzielten Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Am Ende der Saison qualifizierte sich die punktbeste Mannschaft für die Gruppenphase der AFC Champions League 2018. Der Zweitplatzierte beginnt in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League. Zusätzlich nahm der Sieger des Thai FA Cups an der zweiten Qualifikationsrunde teil. Die drei Vereine mit den wenigsten Punkten stiegen in die zweitklassige Thai League 2 ab.

Mannschaften 
Thai Honda Ladkrabang kehrte nach neunjähriger Abstinenz als Meister der Thai Division 1 League 2016 wieder zurück in die Thai League. Der zweite Aufsteiger, der Ubon UMT United, schaffte zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Aufstieg in die höchste thailändische Liga. Der dritte Aufsteiger, der Port FC, verbrachte nach seinem Abstieg 2015 das letzte Jahr in der Thai Division 1 League.

Die drei Aufsteiger ersetzten die drei letztplatzierten Vereine der Saison 2016, Army United, der Chainat Hornbill FC und der BBCU FC. Der BBCU FC musste nach nur einem Jahr in der Thai League wieder in die Thai League 2 zurück. Für Army United und den Chainat Hornbill FC bedeutete der Abstieg das Ende ihrer sieben- bzw. fünfjährigen Zugehörigkeit zum thailändischen Fußball-Oberhaus.

Sponsoren

Personal

Ausländische Spieler

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 
Stand: 18. November 2017

Hattricks 

 4 Vier Tore in einem Spiel
 5 Fünf Tore in einem Spiel

Ergebnisse 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Zuschauer

Weblinks 
 Offizielle Website der Thai League (thailändisch)
 Saison 2017 bei RSSSF.com
 Saison 2017 bei Soccerway.com
 Football Association of Thailand (thai)
 Thailand Premier League auf FIFA.com (eng)

2017
Fußballsaison 2017